Milstein est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 César Milstein (1927-2002), biochimiste argentin ;
 Maria Milstein (née en 1985), violoniste ;
 Nathalia Milstein (née en 1995), pianiste française ;
 Nathan Milstein (1903-1992), violoniste américain d'origine russe ;
 Uri Milstein (né en 1940), historien israélien.

Astronomie 
 (11776) Milstein, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme germanique